Алексей Барышев:
 Барышев, Алексей Владимирович (род. 1966) — российский рок-музыкант, гитарист и композитор.
 Барышев, Алексей Николаевич (1910—1982) — советский футболист.